A lista az angol és brit királyok szeretőit tartalmazza az uralkodók időrendi sorrendjében.

Források 

 
Történelmi témájú listák
Az Egyesült Királysággal kapcsolatos listák
Személyek listái
Királyi ágyasok listái